Середнево — название населённых пунктов в России:

 Середнево — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Середнево — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Середнево — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Середнево — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Середнево — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Середнево — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Середнево — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Середнево — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Середнево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.